Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Шрайвер, яка виступала в парі з Лорі Макніл.

Макніл і Шрайвер програли в першому колі парі Крісті Богерт і Валда Лейк.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт і Ренне Стаббс з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Ліндсі Девенпорт /  Ренне Стаббс (фінал)
 Лорі Макніл /  Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Патті Фендік /  Марі П'єрс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1995 Doubles Draw

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд